Alexandra Irina Măruță (geb. Alexandra Irina Mihai, * 23. August 1986 in Câmpia Turzii) besser bekannt als Andra, ist ein Fernsehstar und rumänische Pop- und R&B-Sängerin. Ihre erste Single, Andra, wurde 2001 im Alter von nur 14 Jahren veröffentlicht und blieb seit ihrem Debüt in den rumänischen Top 100.

Leben 
Andras musikalische Karriere begann sie im Alter von 7 Jahren und hatte ihren ersten Auftritt bei dem von TVR ausgestrahlten Musikwettbewerb mit dem Titel „Tip Top Minitop“ – gespielt von Oana Ionescu – als Gast, bei dem sie Whitney Houstons Lied I Will Always Love You aufführte. Nach dem Ende des Wettbewerbs konnte Andra keinen der ersten drei Plätze erreichen, gewann aber eine Erwähnung. Im Alter von 11 Jahren nahm sie an einem anderen Wettbewerb namens Autumn Folklore Interpretation Contest Festival teil, bei dem sie diesmal den ersten Platz gewann. Neben Volksmusikwettbewerben nahm sie auch an Wettbewerben für Unterhaltungsmusik teil und gewann zahlreiche Preise.

Im Oktober 2013 erschien der Hit Andrei, K. bei Meteo in Zusammenarbeit mit What's Up, wurde bei den MTV Europe Music Awards in der Kategorie „Bester rumänischer Act“ nominiert. Andra veröffentlichte im April 2013 neue Hits Unweigerlich wird es gut, im Dezember 2013 Solange du mich liebst! mit Marius Moga, im Februar 2014 mit Vunk Only for two, im Juli 2014, mit Liviu Teodorescu That's love, im Januar 2015, mit Shift Papierflieger, im April 2015, mit Proconsul und Ștefan Bănică Hier mit. me, im Mai 2015 Falava, im Juni 2015, Crazy in the night, im August 2015, Sag niemals nie, im Februar 2016, Liebe verändert alles und die neueste Single mit David Bisbal, Ohne dich, das seit seiner Veröffentlichung in 9 Tagen über 12,5 Millionen Aufrufe gesammelt hat.

Bis heute hat die Künstlerin 12 Alben veröffentlicht, deren Singles über 500.000 Mal verkauft wurden.

Diskografie

Alben

Singles

Weblinks 

 andra.ro/en – Offizielle Website
 Andra bei Versuri Muzică Românească

Einzelnachweise 

Contemporary-R&B-Sänger
Rumäne
Geboren 1986
Frau